Iohannis se poate referi la:

 Klaus Iohannis, politician român, președintele României din anul  2014
 Iohannis de Lignano, jurist italian
 Iohannis de Serravalle, umanist și franciscan italian
 Iohannis Eckii, numele latinizat al lui Johann Maier von Eck
 Hemitriccus iohannis, pasăre din familia Tyrannidae

Vezi și
 Johannis (dezambiguizare)
 Ioannis (dezambiguizare)
 Joannis (dezambiguizare)
 Forme alternative ale numelui Ioan